Lovett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jon C. Lovett
 J.C. Lovett